Blancoa kan syfta på:

 Blancoa (djur) – ett släkte av spindlar
 Blancoa (växter) – ett släkte av växter